M60 puede referirse a:

 en astronomía, a la galaxia elíptica M60, en la constelación de Virgo. 
 la ametralladora M60.
 el carro de combate estadounidense M60 Patton.
 el proyecto de carretera de circunvalación de Madrid M-60.